SZ Чаши (SZ Crateris, сокращ. SZ Crt) — двойная звезда в южном созвездии Чаши. SZ Чаши состоит из двух звёзд, имеющих видимую звёздную величину +8,61m и 11.0m, и, согласно шкале Бортля, они обе не видны невооружённым глазом.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia, известно, что обе звезды удалены от Земли примерно на
 () и на  (), соответственно. Звезда наблюдается южнее 70° с. ш., что означает, что она наблюдается южнее о-вов Тромс, Вайгач, Айон и Диско, то есть, видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Арктики.

Система SZ Чаши движется весьма быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что почти в 1,5 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, также это означает, что звезда удаляется от Солнца. По небосводу звезда движется на юго-восток.

Средняя пространственная скорость SZ Чаши имеет компоненты (U, V, W)=(13,86±0,37, −3,51±1,97, 1,65±1,53), то есть: U= (движение по направлению к галактическому центру), V= (движение против направлении галактического вращения) и W= (движение в направлении галактического северного полюса). Галактическая орбита SZ Чаши находится на расстоянии от  до  от центра Галактики с эксцентриситетом орбиты равным 0,092. Из наклонения орбиты следует, что система находится на  выше плоскости галактического диска.

Система SZ Чаши является членом движущейся группы звёзд Большой Медведицы, которые имеют схожее движение в пространстве.

Свойства двойной звезды 
SZ Чаши— это довольно широкая пара звёзд (звёзды видны в телескоп и их движение может изучаться с помощью микрометра). Обе звезды отдалены друг от друга на угловое расстояние в , что соответствует большой полуоси орбиты между компаньонами, по крайней мере,  и периоду обращения  (для сравнения радиус орбиты Эриды равен  а период обращения равен  (подобный меньший период обращения связан с тем, что SZ Чаши A имеет меньшую массу, чем Солнце).

У орбиты довольно большой эксцентриситет, который равен . Таким образом, в процессе вращения друг вокруг друга звёзды то сближаются на расстояние  (несколько ближе орбиты Нептуна, чья большая полуось равна ), то удаляются на расстояние  В 1994 году две звезды были уделены друг от друга на угловое расстояние в , что эквивалентно , то есть звёзды находились почти в апоастре.

Если смотреть со стороны SZ Чаши B на SZ Чаши A, то будет видна оранжевая звезда, которая светит с яркостью от −14,71m, то есть с яркостью 6,12 Лун в полнолуние. (в среднем, в зависимости от положения звезды на орбите). При этом угловой размер звезды (в среднем) будет — ~0,005°, то есть угловой размер звезды составит 1 % от углового размера нашего Солнца. С другой стороны, если смотреть со стороны SZ Чаши A на SZ Чаши B, то будет видна красная звезда, которая светит с яркостью −12,44m, то есть с яркостью 0,01 Лун в полнолуние. При этом угловой размер звезды (в среднем) будет — ~0,003°, что составляет 0,67 % диаметра нашего Солнца. Более точные параметры звёзд приведены в таблице:

Основываясь на гирохронологии, предполагаемый возраст SZ Чаши A составляет менее , также известно, что звёзды с массой оранжевого карлика живут на главной последовательности порядка , а с массами красного карлика живут ещё дольше. Таким образом, через несколько десятков миллиардов лет SZ Чаши A станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, она станет белым карликом.

SZ Чаши A демонстрирует переменность: во время наблюдений яркость звезды колеблется на 0,035m, и имеет цикл изменчивости в видимом излучении 11,58 дней (объект, вызывающий переменность, не уточняется); тип переменной установлен — как BY Дракона. Звезда имеет обозначение, характерное для переменных звёзд SZ Crt.

Свойства компонента A 
SZ Чаши A, судя по её спектральному классу , является карликовой звездой, что указывает на то, что ядерным «топливом» служит водород в ядре звезды, то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при температуре порядка  что придаёт ей характерный оранжевый цвет звезды спектрального класса K.

Масса звезды точно не определена, однако известно, что звёзды спектрального класса  имеют массу порядка .

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1967 году а поскольку звезда двойная, то в таблицу ниже внесены оба компонента:

В настоящее время известно, что радиус звезды равен , то есть измерение 1967 года было весьма точным. Светимость звезды, исходя из закона Стефана — Больцмана, равна . Для того, чтобы планета, аналогичная Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, она должна была бы находиться от SZ Чаши A на расстоянии , то есть примерно на орбите Меркурия. С такого расстояния SZ Чаши A выглядела бы почти вдвое больше Солнца, каким его видно с Земли — 1,02° (угловой диаметр Солнца — 0,5°).

Значение поверхностной гравитации равно  или , то есть на 15 % больше, чем на Солнце (). Скорость вращения у SZ Чаши A более чем в 2 раза больше солнечной и равна , что даёт период вращения звезды .

Звездам, имеющим планеты, свойственна тенденция иметь бо́льшую металличность по сравнению Солнцем, однако SZ Чаши A имеет значение металличности почти такую же, как на Солнце , то есть 110 % от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда переместилась из других областей Галактики, где было больше металлов, и зародилась в молекулярном облаке, где, благодаря более плотному звёздному населению, имеется большее количество сверхновых звёзд.

Свойства компонента B 
Звезда SZ Чаши B является красным карликом оранжевого спектрального класса e, то есть водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», а сама звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при температуре порядка , что придаёт ей характерный красный цвет. Масса звезды точно не определена, однако известно, что звёзды подобного спектрального класса имеют массу порядка . Её радиус равен , а светимость около .

История изучения кратности звезды 
В 1877 году американский астроном О. Стоун открыл двойственность SZ Чаши, то есть был открыт компонент AB и звёзды вошли в каталоги как STN 22. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонент приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды SZ Чаши есть спутник (компонент AB), звезда 11-й величины, находящаяся на угловом расстоянии , которое менялось за последние 138 лет при движении по эллиптической орбите и это, несомненно, настоящий компаньон.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды SZ Чаши (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). В таблице их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 30 красных, оранжевых и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика, которые в список не вошли.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение SZ Чаши

Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Переменные типа BY Дракона